Vinyl může být:

 ethenyl – též vinyl, uhlovodíkový zbytek vzniklý odtržením atomu vodíku z molekuly ethenu
 polyvinylchlorid – chemická látka a materiál vzniklý polymerací vinylchloridu, známý pod zkratkou PVC
 gramofonová deska – lidově zvaná vinyl, médium pro mechanický záznam zvuku
 Vinyl (film, 1965) – film od Andy Warhola
 Vinyl (film, 2000) – dokumentární film, který režíroval Alan Zweig
 Vinyl (film, 2012) – britský film (režie: Sara Sugarman)
 Vinyl (seriál) – americký televizní seriál z hudebního prostředí

Externí odkazy